Latijnse naam voor het geslacht Berenklauw
 Gelatiniseerde vorm van de naam van de Griekse stad Iraklion